Яновська — жіноча форма прізвища Яновський.

Відомі носії 
 Яновська Ганна Володимирівна — українська поетеса, есеїстка, перекладачка;
 Яновська Ганна Львівна — російська кіноактриса;
 Яновська Лідія Марківна — російський, український та ізраїльський літературознавець, текстолог;
 Яновська Любов Олександрівна — українська письменниця, громадська і політична діячка, член Української Центральної Ради;
 Яновська Олександра Григорівна — український юрист, науковець, громадський діяч;
 Яновська Олександра Іванівна (більш відома як Шуберт-Яновська; 1827—1909) — російська актриса.
 Яновська Софія Олександрівна (1896—1966) — радянський математик;
 Яновська-Гапоненко Інна Григорівна — українська шахістка.
 Жевченко-Яновська Тамара Юріївна (1908—1958) — українська театральна актриса.

Див. також 
 Янівський
Українські прізвища
Польські прізвища